Breedscheenjuffers (familie), de familie Platycnemididae van libellen
Breedscheenjuffers (geslacht), het geslacht Platycnemis van libellen